Cepo Puede hacer referencia a:

Objetos

 Cepo, artefacto ideado para inmovilizar;
 Cepo, caja para recoger limosnas en una iglesia.

Botánica

 El nombre común de la planta Erica arborea;
 El nombre común de la planta Erica australis.